Allophylaria är ett släkte av svampar. Allophylaria ingår i familjen Helotiaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Allophylaria